Arai se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ryoichi Arai
 Kei Arai